Törnqvist också skrivet Törnkvist, Törnquist, Thörnqvist, Thörnkvist och Thörnquist är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2012 fanns i Sverige följande antal personer med de olika varianterna av namnet:
 Törnqvist 4 578
 Törnkvist 1 310
 Törnquist  692
 Thörnqvist 482
 Thörnkvist 67
 Thörnquist 49

Totalt blir detta 7 177 personer.

Namnet Törnqvist bärs också av en finländsk adlig ätt. Adlad under nr 222 hos det finska riddarhuset där även sköldebrevet och släktvapnet återfinns.

Personer med namnet Törnqvist eller med varianter av detta namn

 Albert Törnqvist (1819–1898), arkitekt
 Algot Törnkvist (1879–1954), tidningsman och politiker
 Annika Thörnquist (född 1971), sångerska
 Arne Törnqvist (1932–2003), författare, konstkritiker, dramatiker, poet och översättare
 Birgitta Törnqvist (1910–1986), textilkonstnär
 David Törnqvist (1866–1928), författare
 Egil Törnqvist (1932–2015), litteratur-, teater- och filmvetare, professor
 Einar Törnqvist (1891–1959), skolman och språkvetare
 Ernst Törnqvist (1893–1988), violinist
 Folke Törnquist (1899–1981), kompositör
 Gerhard Törnqvist (1894–1963), företagsekonom
 Gunnar Törnqvist (född 1933), ekonomisk geograf, professor
 Gusten Törnqvist (född 1982). ishockeymålvakt och tränare
 Hedvig Törnquist (1873–1930), målare och grafiker
 Henrik Törnqvist  (född 1996), ishockeyspelare
 Ingvar Törnqvist (född 1938), skolledare och författare
 Jan Thörnqvist (född 1959), sjöofficer, konteramiral
 Jane Törnqvist (född 1975), fotbollsspelare
 Jesper Törnqvist (född 1985), finländsk fotbollsspelare
 John Törnquist (1876–1937), missionär och författare
 Karl-Erik Törnqvist (1920–1997), rättspsykiater
 Konrad Törnqvist (1888–1952), fotbollsspelare
 Kristina Törnqvist (född 1963), skådespelare
 Kurt Törnqvist (1921–2008), målare och tecknare
 Leif Törnquist  (född 1938), militär och museiman
 Lena Törnqvist (född 1945), litteraturvetare och bibliotekarie
 Marit Törnqvist (född 1964), svensk-nederländsk illustratör och författare
 Mikael Thörnqvist (född 1962), författare
 Nils Törnkvist (1868–1936), gruvarbetare och politiker
 Owe Thörnqvist (född 1929), sångare, musiker och låtskrivare
 Paula Törnqvist (född 1964), ryttare i fälttävlan
 Peter Törnqvist, flera personer
 Peter Törnqvist (1852–1922), kyrkoherde och politiker
 Peter Törnqvist (författare) (född 1963), författare och översättare
 Ragnar Törnquist, flera personer
 Ragnar Tørnquist (född 1970) norsk speldesigner och författare
 Ragnar Törnquist (läkare) (1918–2007), ögonläkare, professors namn
 Rebecka Törnqvist (född 1964), sångerska
 Rita Törnqvist-Verschuur (född 1935), nederländsk översättare och författare
 Robin Törnqvist (född 1987), speedwayförare
 Sigvard Törnqvist (1912–1990), ryttare och kompositör
 Steffo Törnquist (född 1956), journalist, författare, TV-personlighet
 Sven Leonhard Törnquist (1840–1920), paleontolog och geolog
 Torbjörn Törnqvist (född 1953), affärsman, oljehandlare
 Torsten Törnqvist (1936–2014), militär
 Vilhelm Törnqvist (1896–1989), bildkonstnär
 Wiange Törnkvist (1913–2004), skådespelare
 Wilma Thörnkvist (född 2000), fotbollsspelare

Källor

Om Törnqvist på Finlands riddarhus
 

Svenska efternamn
Finländska adelsätter